Источни-Стари-Град (, дословно: Восточный Старый Город) —  одна из 6 общин (муниципалитетов), составляющих Град (городской округ) Источно-Сараево в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр (ядро) общины находится в селе Хреша.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 1175 человек.

Этнический состав населения общины Источни-Стари-Град по переписи 1991 года  (18 нп, без части собственно Стари-Града Сараево)

Населённые пункты 
В состав общины входит 19 населённых пунктов.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 годов, чел.:

История 
До боснийской войны в БиГ существовала единая община Сараево-Стари-Град (Стари-Град) в составе города Сараево. По Дейтонским соглашениям 1995 года часть её территории отошла к ФБиГ (в том числе часть собственно городской части Стари-Града Сараево, а также населённые пункты Барице и Мочиоци и частично Близанци и Доне-Биоско), сформировав одноимённую прежней общину (см. Стари Град) в ФБиГ. Другая часть довоенной общины Стари-Град Сараево отошла к Республике Сербской (в том числе часть собственно городской части Стари-Града Сараево и 13 населённых пунктов), составив новую общину Источна-Стари-Град (Восточный Старый Город). Помимо этого, в неё вошли 5 населённых пунктов (Вукнич, Липник, Ракова-Нога, Сировине, Шлеме) из довоенной общины Сараево-Илияш (Илияш), в остальном отошедшей с тем же названием к ФБиГ.

Примечания 

Общины Республики Сербской